La Nordisk Mesterskap 1952-1955 di calcio fu la 6ª edizione del torneo. La Nazionale vincitrice fu la  per la quarta volta nella sua storia.

Formula 
Ciascuna delle quattro nazionali affrontava le altre in un doppio turno di andata e di ritorno, per un totale di dodici incontri per squadra. Più in particolare, in ciascuna delle quattro annate ogni squadra affrontava le tre rivali, disputando una gara in casa e due fuori o viceversa.

Erano attribuiti due punti alla vittoria, uno al pareggio e zero per la sconfitta.

Risultati

1952

1953

1954

1955

Classifica finale

Statistiche

Classifica marcatori

Bibliografia
 Alsiö Martin, Frantz Alf, Lindahl Jimmy, Persson Gunnar (2004). 100 år: Svenska fotbollförbundets jubileumsbok 1904-2004, del 2: statistiken. Vällingby: Stroemberg Media Group. ISBN 91-86184-59-8.

Collegamenti esterni

1952-1955